Der Carisap Tennis Cup 2011 war die siebte Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in San Benedetto del Tronto. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 4. bis 10. Juli 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren. Da sich somit nicht genügend Paarungen für das geplante 16er-Hauptfeld einfanden, bekamen die beiden topgesetzten Doppel ein Freilos für das Viertelfinale. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 31 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Im Einzel gewann der ungesetzte Rumäne Adrian Ungur, der das Finale gegen den ebenfalls ungesetzten Italiener Stefano Galvani in zwei Sätzen gewann. Dies war der dritte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste in dieser Saison. Vorjahressieger Carlos Berlocq aus Argentinien schied an Position eins gesetzt im Achtelfinale aus.

In der Doppelkonkurrenz konnte die topgesetzte italienische Paarung bestehend aus Alessio di Mauro und Alessandro Motti das Finale gegen ihre ungesetzten Landsmänner Daniele Giorgini und Stefano Travaglia im Match-Tie-Break gewinnen. Dies war di Mauris siebter und Mottis zwölfter Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour. Darüber hinaus war es ihr zweiter, bzw. dritter Titel der Saison, die sie aber beide mit unterschiedlichen Partnern erlangten. Es war ihr zweiter gemeinsamer Titel. Die Vorjahressieger Thomas Fabbiano aus Italien und Gabriel Trujillo Soler aus Spanien traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)

2011
ATP Challenger Tour 2011